Жуа́н Па́улу () — двойное португальское имя. Может означать:

 Алмейда, Жуан Паулу (род. 1990) — бразильский футболист.
 Андраде, Жуан Паулу (род. 1981) — португальский футболист.
 Боржес Коэлью, Жуан Паулу (род. 1955) — мозамбикский историк и писатель.
 Диаш Фернандеш, Жуан Паулу (род. 1992) — португальский футболист.
 Силва Араужу, Жуан Паулу да (род. 1988) — бразильский футболист.